Sousse — cidade da Tunísia

Suz (ou Sus, Sous ou Souss) — região histórica e geográfica do sudoeste de Marrocos

Rio Suz (ou Souss) — rio do sudoeste de Marrocos que desagua perto de Agadir

Souss-Massa-Drâa — região administrativa de Marrocos

Ver também
Sus — género de mamíferos pertencente à família dos suídeos, que inclui o porco doméstico e o javali

Desambiguações de topônimos